Giroux bezeichnet:
 Giroux, französische Gemeinde im Département Indre

Giroux ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Giroux (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Alphonse Giroux (1776–1848), französischer Maler, Restaurator und Kunsttischler
 Amber Rae Giroux (* 1986), kanadische Endurosportlerin und Motocrosserin
 Antoinette Giroux (1899–1978), kanadische Schauspielerin
 Auguste Giroux (1874–1953), französischer Rugbyspieler
 Ben Giroux (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Claude Giroux (* 1988), kanadischer Eishockeystürmer
 Edouard Giroux (1871–1949), französischer Autorennfahrer
 Emmanuel Giroux, französischer Mathematiker
 Henry Giroux (* 1943), sozialkritischer US-amerikanischer Autor und Hochschullehrer der Pädagogik
 Julie Giroux (* 1961), US-amerikanische Komponistin und Arrangeurin
 Kirsti Lay-Giroux (* 1988), kanadische Radsportlerin
 Mathieu Giroux (* 1986), kanadischer Eisschnellläufer
 Mathilde Giroux (1898–?), französische Botanikerin
 Ray Giroux (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Giroux (1914–2008), US-amerikanischer Verleger und Buchautor

Siehe auch: